Indywidualne Mistrzostwa Europy na długim torze 1961 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na długim torze w sezonie 1961. W finale zwyciężył, jedyny raz w karierze, Fin Timo Laine.

Terminarz 
 eliminacje – Mariańskie Łaźnie, 14 maja 1961
 1. półfinał – Scheeßel, 4 czerwca 1961
 2. półfinał – Mühldorf am Inn, 11 czerwca 1961
 finał skandynawski – Örebro, 18 czerwca 1961
 finał – Oslo, 7 września 1961

Finał 
  Oslo, 7 września 1961

Bibliografia 
 World Longtrack 1961 (Final) 

1961
1961 w Norwegii
1961 w long tracku